Список сенаторов США по итогам выборов сенаторов 3-го класса 8 ноября 2016 года. Срок полномочий Конгресса США  (2017—2019) начался 3 января 2017 года.

Лидер республиканского большинства — Митч Макконнелл, парламентский организатор — Джон Корнин.

Лидером демократов в Сенате избран Чак Шумер, их парламентским организатором с 2005 года остаётся Дик Дурбин.

 — Демократическая партия;

 — Республиканская партия;

 — Независимый политик.

См. также 
 Список сенаторов США в 2015—2017 годах
 Список сенаторов США в 2019—2021 годах
 Дополнительные выборы в Сенат США (Алабама, 2017)
 Список сенаторов США

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Ссылки 
 
 

США